Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Medibank International Sydney 2010 der Damen. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Sydney